Francesco D'Macho (29 de janeiro de 1979) é um ator italiano de filmes pornográficos voltados para o público gay. Ele foi ator exclusivo da Hot House Entertainment e atualmente é freelancer em design grafico, com mestrado no mesmo ramo. É assumidamente gay e, em 2008, junto com o ator pornô  Damien Crosse, lançou a  Stag Homme Studios, uma produtora de filmes eróticos com base em Madrid. Os dois, então casados, lançaram, através, produtora vídeos ao vivo emitidos por meio de webcams,  DVDs e outros produtos do género erótico. Atualmente ele vive em  Madrid, Espanha. Antes desse relacionamento, ele namorava outro ator pornô, François Sagat, tendo terminado o relacionamento após alguns anos juntos.

Em junho de 2009 ele se casou com Damien Crosse. O casamento ocorreu em Madrid. Ambos se divorciaram em 2010.

Videografia 

 Black & Blue (2006)
 Private Lowlife (2006)
 Black (2006)
 Trunks 3 (2006)
 Tough Stuff (2007)
 Communion (2007)
 Trunks 4: White Heat (2007)
 Jockstrap (2007)
 Verboten Part 2 (2008)
 Robert Van Damme Collection (2008)
 Backroom Exclusive 1 (2008)
 Backroom Exclusive 3 (2008)
 Paging Dr. Finger (2008)
 The Rider (2008)
 The Deal (2008)
 Woodwork (2008)
 Porn Stars in Love (2009)
 Focus/Refocus (2009)
 Stag Figh (2009)
 Stag Reel (2010)
 Tropical Adventure (2010)
 L.A. Zombie (2010)
 Tales of the Arabian Nights (2010)
 Giants - Part 1 (2011)
 Giants - Part 2 (2011)
 Cum in My Face (Raging Stallion/Stag Hommes) (2011)

Premios 
 2007 Adult Erotic Gay Video Award - Best Versatile Performer
 2007 GayVN Award nomination - Best Newcomer

Ligações externas 
 
 
 

Atores pornográficos LGBT
Atores pornográficos da Itália
Naturais de Roma